Giovanni Battista Cibo ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Cibo (1432–1492), italienischer Geistlicher, Papst Innozenz VIII.
 Giovanni Battista Cibo (Bischof) (1505/1508–1550), italienischer Geistlicher, Bischof von Marseille